Harry ou Harold Ewing peut faire référence à :

 Harry Ewing, Baron Ewing de Kirkford (1931–2007), homme politique travailliste écossais
  (1886–1962), joueur et entraîneur de football américain
 Harold Ewing, voir

Voir aussi
 Henry Ewing